

Cinema 
 The List – film del 2000 diretto da Sylvain Guy
 The List – film del 2004 diretto da Patricia K. Meyer
 The List – film del 2006 diretto da Brandon Sonnier
 The List – film del 2007 diretto da Gary Wheeler
 The List – film Tv del 2013 diretto da Ruben Fleischer

Letteratura 
 La classifica (The List) – romanzo di Steve Martini del 1997

Musica 
 The List – album degli Axis of Advance del 2002
 The List (Rosanne Cash) – album di Rosanne Cash del 2009

Altro 
 The List – rivista britannica